Мени́ль-Сен-Пер () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Люзиньи-сюр-Барс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10238.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 21 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 400 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 256 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 202 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 75,1 %). Из 202 активных работали 182 человека (103 мужчины и 79 женщин), безработных было 20 (6 мужчин и 14 женщин). Среди 54 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Андре (XII век). Памятник истории с 1982 года.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об